Kata är ett släkte av plattmaskar. Kata ingår i familjen Otoplanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar